Солоное — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Солоное — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Солоное — деревня в Вилейском районе Минской области.